Alfabet chorwacki – alfabet służący do zapisu języka serbsko-chorwackiego
 Alfabet chorwacki – czarnogórski

Strony ujednoznaczniające